о. Бахталовський Д. — член дирекції спорудження Народного Дому у Копичинцях
 Бахталовський Роман
 Бахталовський Степан-Йосиф

Див. також 
 Баталовський

Примітки